Грохольський Анатолій Леонардович (1919—1987) — фахівець у галузі електротехніки; доктор технічних наук, професор.
 Грохольський Анатолій Павлович ( 1932) — лікар-стоматолог; доктор медичних наук, професор.
 Грохольський Володимир (1857—1914) — політичний діяч.
 Грохольський Володимир Людвигович ( 1959) — правознавець; доктор юридичних наук.
 Грохольський Марцін (1727—1807) — державний, політичний та військовий діяч Республіки Обох Націй (Речі Посполитої).
 Грохольський Миколай Мартинович (1782—1864) — граф.
 Грохольський Роман Андрійович ( 1960) — радянський та російський актор.
 Грохольський Станіслав (1858—1932) — польський живописець.
 Грохольський Тадеуш (1839—1913) — польський живописець і графік.